Montagnieu (Ain)
 Montagnieu (Isère)